La Machine — comuna da Borgonha, França
Machine (álbum) — segundo álbum de estúdio da banda Static-X
Machine (canção de Exo) — canção do grupo Exo, lançada em 2012
Machine (canção de Imagine Dragons) — single da banda Imagine Dragons, lançado em 2018
Máquina — em inglês: machine